David Lodge ist der Name folgender Personen:

* David Lodge (* 1935), britischer Schriftsteller
 David Lodge (Schauspieler) (* 1957), US-amerikanischer Schauspieler 
 David Lodge (Mediziner), britischer Pharmakologe